BKK peut désigner :
  (Don Muang jusqu'en 2006, Suvarnabhumi depuis) ;
 BKK TV, une chaîne de télévision locale à Bad Kleinkirchheim en Carinthie ;
 , un producteur et distributeur d'électricité à Bergen en Norvège ;
 Braunkohlekombinat, le combinat chargé d'exploiter le lignite en République démocratique allemande ;
 BKK Zrt. (Budapesti Közlekedési Központ Zrt.), la régie budapestoise des transports.